Александар Сибиновић (Алексинац, 28. новембар 1936 — Бања Лука, 13. јул 2011) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту  || Бане (сегмент "Љутко")
|-
| 1959. || Новела од Станца ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Сектор Д ТВ филм || /
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Увријеђени човјек ТВ филм || Партизан
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Газда Ђорђо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || Начелник
|-
| 1984. || Провинција у позадини ТВ филм || /
|-
| 1987. || Златна јабука и девет пауница ТВ филм || слуга најмлађег царевића
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Празник у Сарајеву  || Авдов отац
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || /
|-
| 1999. || Нек буде што буде ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 1999 2000. || Жене, људи и остало ТВ мини серија || Инспектор
|-
| 2006. || Зврк ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2011.
Српски глумци
Југословенски глумци
Алексинчани